Niemcy:
 Brema (niem. Freie Hansestadt Bremen) – kraj związkowy
 Brema (niem. Bremen) – miasto w kraju związkowym Brema

Inne:
 Brema – port lotniczy (BRE, EDDW)
 Brema-Bremerhaven – port handlowy
 Werder Brema – klub piłkarski

Zobacz też:
 Bremen